Бетон може да се отнася за някои композитни материали:
 Бетон – свързващото вещество е портландцимент
 Асфалтобетон – свързващото вещество е битум
 Полимербетон – свързващото вещество е реактивна смола